Tena Lukas (ur. 10 maja 1995) – chorwacka tenisistka, reprezentantka kraju w Fed Cup.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w dziewięciu singlowych i sześciu deblowych turniejach rangi ITF. 12 września 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 200. pozycję, natomiast 18 lipca 2022 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 257. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 
 Profil tenisistki na stronie WTA
 Profil tenisistki na stronie ITF

Chorwackie tenisistki
Urodzeni w 1995